Чивалито 2. Сексион има више значења:

 Чивалито 2. Сексион (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чивалито 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику